Luis Ernesto Miramontes Cárdenas (1925-2004), chimico messicano, conosciuto come uno dei padri della cosiddetta pillola anticoncezionale.
Luis Suárez Miramontes, detto Luisito (1935), calciatore spagnolo. 
Luis Miramontes, calciatore uruguayano